Pampel ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Pampel (* 1979), deutscher Volleyball-Nationalspieler
 Hermann Pampel (1867–1935), deutscher Maler und Grafiker sowie Pädagoge
 Horst F. Pampel (1934–2010), deutscher Heimatforscher
 Ralf-Ingo Pampel (1967–2020), deutscher Komponist, Pianist und Musikpädagoge
 Wolfgang Pampel (* 1945), deutscher Theaterschauspieler, Schauspieler, Sänger und Synchronsprecher